La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball masculin se déroule du 5 juin au  à Tijuana et Mexicali au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules 
 Poule A
 
 
 
 
 Poule B

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 1-4

|}

Places 6 et 7 

|}

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Elvis Contreras

Liens internes

Liens externes

2006
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball à Tijuana
Événement sportif à Mexicali
Coupe panaméricaine de volley-ball masculin
Sport au Mexique en 2006
Sport en juin 2006